Corey Locke (né le  à Toronto, Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-britannique.

Biographie 
Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2003. Il a été repêché au   au total par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée de 2003.

Le , il est échangé aux Wild du Minnesota par les Canadiens de Montréal en retour de Shawn Belle.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| Hurricanes de Newmarket || LHJO ||49 ||33 ||50 ||83 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002|| 67's d'Ottawa || LHO ||55 ||18 ||25 ||43 ||18 ||13 ||6 ||7 ||13 ||10
|- 
| 2002-2003|| 67's d'Ottawa || LHO ||66 ||63 ||88 ||151 ||83 ||23 ||19 ||19 ||38 ||30
|-
| 2003-2004|| 67's d'Ottawa || LHO ||65 ||51 ||67 ||118 ||82 ||7 ||7 ||3 ||10 ||10
|-
| 2004-2005|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||78 ||16 ||27 ||43 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2005-2006|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||77 ||19 ||40 ||59 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007|| Bulldogs de Hamilton ||  LAH ||80 ||20 ||35 ||55 ||54 ||22 ||10 ||12 ||22 ||10
|-
| 2007-2008|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||78 ||30 ||42 ||72 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Aeros de Houston || LAH ||77 ||25 ||54 ||79 ||60 ||20 ||12 ||11 ||23 ||32 
|- 
| 2009-2010|| Wolf Pack de Hartford || LAH || 76|| 31|| 54|| 85|| 44|| -|| -||- ||- ||- 
|- 
| 2009-2010|| Rangers de New York || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Senators de Binghamton || LAH || 69 || 21 || 65 || 86 || 42 || 16 || 3 || 12 || 15 || 12
|-
|2010-2011 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || -|| -|| -||-
|-
|2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 38|| 10|| 31|| 41|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga || 37|| 5|| 12|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Eisbären Berlin || DEL || 16|| 1|| 6|| 7|| 10|| 13|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 36|| 6|| 19|| 25|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 30|| 4|| 19|| 23|| 8|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2014-2015 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 44 || 9 || 21 || 30 || 20 || 8 || 2 || 7 || 9 || 6
|-
|2015-2016 || HC Viège || LNB ||29 ||17 ||36 ||53 ||22 ||7 ||1 ||7 ||8 ||8
|-
|2016-2017 || EC Villacher SV || EBEL || 52 || 12 || 65 || 77 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || EHC Linz || EBEL || 54 ||23|| 47||70|| 34|| 12 || 1 ||9 ||10 ||8
|-
|2018-2019 || EHC Linz || EBEL ||52 ||12 ||33 ||45 ||28 ||6 ||0 ||8 ||8 ||8

| 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2010 :
sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
2011 :
participe au Match des étoiles avec l'association de l'Est.
 récipiendaire du trophée John-B.-Sollenberger
 récipiendaire du trophée Les-Cunningham
 récipiendaire de la Coupe Calder avec les Senators de Binghamton

Références 

Naissance en mai 1984
Naissance à Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur anglais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HC Viège